Un hot-dog est un sandwich composé d'un pain allongé fourré d’une saucisse cuite. Ce terme peut aussi désigner :
 Hot Dog, court métrage d'animation américain de la série Oswald le lapin chanceux, produit par les studios Disney (1928) ;
 Hot Dog, court métrage français de Laurent Baffie (1999) ;
 , film suédois d'Alexandra-Therese Keining (2002) ;
 Hot Dog, film québécois de Marc-André Lavoie (2013).
 Hot-dog, embarcation gonflable